TPM puede referirse a:
 Mantenimiento productivo total, TPM por su abreviatura en inglés (Total Productive Maintenace).
 Tonelaje de peso muerto, TPM por su acrónimo.
 Módulo de plataforma confiable, TPM por su abreviatura en inglés (Trusted Platform Module).
 Módulo de plataforma confiable, TPM por su abreviatura en inglés (Trusted Platform Module).